Vyner ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Vyner (1943–1989), britischer Musiker 
 Zak Vyner (* 1997), englischer Fußballspieler